

Patronymie
 Katara est un personnage de fiction et l'une des personnages principaux de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air.

Toponymie 
 Katara est un village culturel à Doha au Qatar ;
 les Katara Towers sont un gratte-ciel de 211 mètres en construction à Doha ;
 Katara est une station du métro de Doha.

Nautisme
  Katara est un des plus grands yachts à moteur de luxe avec 124,4 m de long.

Divers
 Katara est un poignard typique du sud de l'Inde.